A Rádio Clube da Lourinhã é uma emissora de radiodifusão de frequência modulada, que transmite para a região da Lourinhã e concelhos limítrofes, na frequência 99.0 FM.

História
A emissora foi oficialmente criada no dia 6 de Março de 1989, quando da publicação do Alvará de Radiodifusão da Rádio Clube da Lourinhã no Diário da República.

Posteriormente, a emissora foi rebatizada como RCL 99fm.

Actualmente utiliza como slogan RCL + Energia

Cobertura
A RCL emite a partir da localidade de Pregança do Mar, no Concelho da Lourinhã, alcançando ainda os concelhos de:
Peniche
Óbidos
Caldas da Rainha
Bombarral
Torres Vedras
Cadaval
Mafra
Lisboa

Equipa

Animadores
Marisa Carvalho
Nuno Reis
Fernando Fonseca
Sérgio Fernandes
 Hugo Simões

Redacção
Paulo Ribeiro

Ligações externas
 Sitio oficial da RCL99fm

Estações de rádio de Portugal
Lourinhã
Estações de rádio fundadas em 1989
Fundações em Portugal em 1989